HRF est un sigle qui peut désigner :
 Heritage Rose Foundation, une fondation américaine dédiée à la préservation des variétés de roses anciennes ;
 Human Rights Foundation, une organisation qui promeut et protège les droits de l'homme dans le monde, en mettant l'accent sur les sociétés fermées ;
 Human Rights First, une ONGI américaine orientée vers la protection des Droits de l'homme.

HRF est un code qui peut désigner :
 HRF, un symbole normalisé pour la dureté Rockwell.

Code